Rubzow (englische Transkription Rubtsov) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wjatscheslawowitsch Rubzow (* 1988), russischer Sportkletterer
 Andrei Borissowitsch Rubzow (* 1982), russischer Oboist, Dirigent und Komponist
 Anton Rubtsov (* 1987), deutscher Schauspieler russischer Herkunft
 Igor Alexandrowitsch Rubzow (* 1980), russischer Tischtennisspieler
 Michail Rubzow, Gründer der Stadt Rubzowsk
 Nikolai Michailowitsch Rubzow (1936–1971), russischer Dichter

Rubtsov steht für:
 (4286) Rubtsov, nach dem Dichter Nikolai Michailowitsch Rubzow benannter Asteroid